Il doppio  del Türk Telecom İzmir Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

David Rice e Sean Thornley erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno.

Austin Krajicek e Tennys Sandgren hanno battuto in finale Brydan Klein e Dane Propoggia 7-67-4, 6-4.

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (quarti di finale)
  Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (Campioni)

  Jamie Delgado /  Jordan Kerr (quarti di finale)
  Brydan Klein /  Dane Propoggia (Finali)

Tabellone

Note 
 

Türk Telecom İzmir Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013